Ранчо Фонсека има више значења:

 Ранчо Фонсека, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Фонсека (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику